Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas

Encabezado 
Este Festival se realiza cada año regularmente en el mes de octubre en la ciudad de Zacatecas, centro histórico inscrito e la lista de patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El Festival Internacional de Teatro de Calle se fundó en el año 2002, como un proyecto de colaboración con la Coordinación de Teatro de Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro de un programa nacional para impulsar el teatro de calle en el país, sus fundadores fueron Bruno Bert como director artístico y Vicente Rodríguez Cervantes como director técnico, en el periodo de gobierno de Ricardo Monreal Ávila y el Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" bajo la dirección de David Eduardo Rivera Salinas. En el Año 2004 se firma el decreto que establece la institucionalidad de este festival por ser de interés público. 

La primera edición se realizó del 12 al 19 de octubre del 2002, con la participación de las compañías internacionales: Teatro Nucleo de Ferrara Italia, Delices Dada de Francia, Ózmego Dnia Polonia entre otras y la participación de grupos nacionales del programa nacional de teatro de calle impulsado por la coordinación de teatro del INBA.

A lo largo de su realización han participado importantes compañías dedicadas al teatro de calle y espacios alternativos como lo son: Theater Titanic, Studio Festi, Trans Express, Teatro Tascabile, Les Plasticiens Volants, Close-Act Theatre, Pan Optikum, La Fura Dels Baus.

Consta de diversas acciones: las presentaciones en espacios de la vía pública son la principal actividad, también se realiza talleres de capacitación y se realiza un homenaje a un personaje u organización destacada y que haya apoyado las artes escénicas en el Estado de Zacateca. Este evento tiene una duración promedio de siete días.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Festivales de México
Festivales de teatro